Skansberget är ofta det lokala namn för en höjd där det finns eller har funnits en försvarsanläggning i form av en skans. Det finns många platser som kallas Skansberget i Sverige.

Skansberget i Hyltinge – en fornborg i Hyltinge socken i Flens kommun i Södermanland 
Skansberget i Vidja – en fornborg som ligger strax öster om tätorten Vidja i Huddinge kommun 
Skansberget i Segeltorp – en av Huddinge kommuns åtta fornborgar som ligger i Segeltorp
Skansberget i Fållnäs – en fornborg i Sorunda, Nynäshamns kommun
Skansberget på Adelsö – en fornborgar på Adelsö i Ekerö kommun i Uppland
Skansberget eller Risåsberget i Göteborg, se Skansen Kronan
Skansberget i Björnlunda – en fornborg som ligger i Gnesta kommun i Södermanlands län
Skansberget i Uddevalla – Uddevalla
Skansberget, Jumkil, Uppland, se Fornborgar i Uppland
Fornborgen Skansberget i Örebro kommun i Närke